Manuel Estrada puede referirse a:

 Manuel Estrada Cabrera (1857-1924), político guatemalteco, presidente de su país entre 1828 y 1920;
 Manuel Estrada Manchón (1902-1980), militar español;
 Manuel Estrada Pérez (1953-), diseñador gráfico español.